Камуфляж:

 Камуфляж — пятнистая маскировочная окраска, применяемая для уменьшения заметности людей, техники, сооружений за счёт разбивания силуэта предмета.
 Камуфляж «Флора» — распространённая расцветка камуфляжа российских военных.
 Камуфляж «Пиксель» — распространённая расцветка камуфляжа российских военных, пришла на смену «Флоре».
 «Камуфляж» — детективный комедийный фильм, повествующий о детективах, расследывающих убийство.

См. также 
 Камуфляжный паспорт — паспорт, выданный от имени несуществующей страны.